ÅSS kan syfta på:
 Svenska ångestsyndromsällskapet
 Åländska Segelsällskapet